Sredozemske igre 2009, uradno poimenovane XVI Sredozemske igre so se odvijale v Pescari v Italiji med 25. junijem in 5. julijem 2009. Na njih so nastopali športniki iz 23 držav, ki so se pomerili v 28 športih.

Države udeleženke 

  Albanija
  Alžirija
  Andora
  Bosna in Hercegovina
  Hrvaška
  Ciper
  Egipt
  Francija

  Grčija
  Italija
  Libanon
  Libija
  Malta
  Monako
  Črna gora
  Maroko

  San Marino
  Srbija
  Slovenija
  Španija
  Sirija
  Tunizija
  Turčija

Športi 

  Lokostrelstvo 
  Umetniška gimnastika 
  Atletika 
  Košarka 
  Odbojka na mivki

  Keglanje 
  Boks 
  Kajak in kanu 
  Kolesarstvo
  Konjeništvo

  Sabljanje 
  Nogomet 
  Golf 
  Rokomet 
  Judo 
  Karate 
  Ritmična gimnastika 
  Veslanje 
  Jadranje 

  Strelstvo
  Plavanje 
  Namizni tenis 
  Tenis 
  Odbojka 
  Vaterpolo 
  Smučanje na vodi 
  Dvigovanje uteži 
  Rokoborba

Pregled medalj

Zunanje povezave 
 Uradna stran
 Mednarodni komite Sredozemskih iger 

2009 v športu
Športne prireditve v Italiji
2009
Šport v Pescari